Summit kan syfta på:

 Summit, Arizona
 Summit, Illinois
 Summit, New Jersey
 Summit, Washington

Se även 
 Summit County